Teufelslochgraben ist ein Gewässername:

 Teufelslochgraben (Dühlbach), rechter Zufluss des Dühlbachs im Heinersreuther Forst nahe dem Dörnhof, kreisfreies Bayreuth, Bayern; mit Naturschutzgebiet Teufelsloch
 Teufelslochgraben (Lautergraben), rechter Oberlauf des Lautergrabens (zur Mümling) bis zum Lauterhof, Stadtteil Eisenbach, Obernburg am Main, Landkreis Miltenberg, Bayern
 Teufelslochgraben (Moschelbach), vielleicht Teufelsloch, linker Zufluss des Moschelbachs (zur Alsenz) vor Gehrweiler, Donnersbergkreis, Rheinland-Pfalz
 Teufelslochgraben (Störzengraben), linker Zufluss des Störzengrabens (linker Oberlauf des Mühlbachs, zum Neckar nach Schwenningen) vor Mühlhausen bei Schwenningen, Stadt Villingen-Schwenningen, Schwarzwald-Baar-Lreis, Baden-WÜrttemberg

Siehe auch:
 Teufelsloch
 Teufelsgraben